Nipponosega  — род ос-блестянок.

Распространение 
Дальний Восток.

Описание 
Лицо над усиковыми ямками плоское или вогнутое с признаками лицевого углубления (для усиков). Самки короткокрылые. Паразиты яиц палочников.

Систематика 
3 вида.
  — Япония (о-в Хонсю).
  — Япония (о-в Хонсю).
  — Китай (Чжэцзян).

Примечания

Литература 
 Kurzenko N. V.,Lelej A. S. Nipponosega yamanei gen. et sp. nov., a new remarkable cockoo wasp (Hymenoptera, Chrysididae, Amiseginae) from Japan // Bull. Natn. Sci. Mus., Tokyo, ser. A. 1994. Vol. 20, No 2. P. 83-86.
 Nagase H. A new species of Nipponosega (Hymenoptera, Chrysididae, Amiseginae) from central Japan // Bull.Natn.Sci.Mus.,Tokyo, ser.A.1995.Vol.21,No1.P.103-107.
 Xu ZaiFu, He JunHua, Terayama M. The genus Nipponosega Kurzenko et Lelej, 1994 firstly recorded from China, with a new species description (Hymenoptera, Chrysididae, Amiseginae) // Bull. Inst. R. Sci. Natur. Belgique, Entomologie. 2003. Vol. 73. P. 195—196

Ссылки 
 
Осы-блестянки
Роды перепончатокрылых
Насекомые Азии
Эндемики Дальнего Востока